A 70. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1986. május 31-én rendeztek meg.

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1986ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek